Charmont ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Charmont (Marne) im Département Marne
Charmont (Val-d’Oise) im Département Val-d'Oise

mit Namenszusatz:
Charmont-en-Beauce im Département Loiret
Charmont-sous-Barbuise im Département Aube
Grand-Charmont im Département Doubs
Vieux-Charmont im Département Doubs

Sonstiges:
Charmont (Rebsorte), eine nur in der Schweiz angebaute Rebsorte